Palazzo Pretorio, à Castiglion Fiorentino (1412)
 Palazzo Pretorio (Cividale del Friuli)
 Palazzo Pretorio, à Lucques
 Palazzo Pretorio (Palerme)
 Palazzo Pretorio, à Pise
 Palazzo Pretorio, à Trente
 Palazzo Pretorio (Malte)
 Palazzo Pretorio (Sovana)